Walleria – rodzaj roślin z rodziny Tecophilaeaceae
 Walleria – rodzaj ważek z rodziny Isophlebiidae